inden – chemiczny związek organiczny
 Inden – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren
 Inden – gmina w Szwajcarii w kantonie Valais
 Inden – kopalnia odkrywkowa

Zobacz też:
 Inden/Altdorf